Gymnocranius är ett släkte av fiskar. Gymnocranius ingår i familjen Lethrinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Gymnocranius